Tröster steht für:

 Leichenschmaus, als regionale Bezeichnung
 Paraklet, Beistand der Gläubigen im Johannesevangelium
 Tröster von Gethsemani, römisch-katholische ordensgemeinschaft

Tröster oder Troester ist der Familienname folgender Personen:
 Achim Tröster (* 1959), deutscher Diplomat
 Arthur Troester (1906–1997), deutscher Cellist

 Michael Tröster (* 1956), deutscher Gitarrist
 Sara Tröster Klemm (* 1980), deutsch-schweizerische Kunsthistorikerin